Georg Oesterley ist der Name folgender Personen:

* Georg von Oesterley (1838–1929), deutscher General der Infanterie